Municipio de Blanchard puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blanchard (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Blanchard (condado de Hancock, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Blanchard (condado de Hardin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hardin.
 Municipio de Blanchard (condado de Putnam, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Putnam.